Finnas till eller Being There kan syfta på:

Finnas till (roman av Jerzy Kosiński) – en roman från 1970 av den polsk-amerikanske författaren Jerzy Kosiński originaltitel: Being There
Välkommen Mr. Chance! – en film från 1979 film baserad på boken originaltitel: Being There
Finnas till (roman av Bengt Martin) – en bok av Bengt Martin från 1970
Being There (musikalbum) –  Wilcos andra studioalbum från 1996